Bird (motorfiets), een fabrikant van motorfietsen
 Bird (Seychellen), een eiland van de Seychellen
 Bird (film), een film van Clint Eastwood

 Birds (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Birds (Anouk), een nummer van Anouk
 Birds (Aztec Camera), een nummer van Aztec Camera
 Birds (Chef'Special), een nummer van Chef'Special
 Birds (Neil Young), een nummer van Neill Young

Personen 
 Eugene Bird (1926-2005), een Amerikaans persoon in de Tweede Wereldoorlog
 Henry Bird (1830-1908), een Britse schaker
 Larry Bird (1956), een Amerikaanse basketbalspeler
 Laurie Bird (1953-1979), Amerikaans actrice en fotografe

Overige 
 Charlie Parker, een jazzmuzikant met als artiestennaam Bird